Листвин — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Листвин — деревня в Хойникском районе Гомельской области.

Украина 
 Листвин — село в Овручском районе Житомирской области.
 Листвин — село в Дубенском районе Ровненской области.